Alfred Redl (1864–1913) osztrák katonatiszt
 Redl ezredes Szabó István filmje